Antoine Teissier (1632-1715), historien français
 Jean-Antoine Teissier de Marguerittes (1744-1795), écrivain et homme politique français.
 Bénédict Teissier (1813-1889), médecin français.
 Bernard Teissier (* 1945), mathématicien français.
 Élisabeth Teissier (* 1938), astrologue.
 Georges Teissier (1900—1972), zoologiste.
 Guillaume-Ferdinand Teissier (1779—1834), homme politique français, préfet de l'Aude.
 Guy Teissier (* 1945), homme politique français.
 Henri Teissier (1929-2020), évêque catholique.
 Joseph Teissier (1851-1926), médecin français.
 Joseph Teissier de Cadillan (1822-1882), homme politique français, député maire de Tarascon.
 Octave Teissier (1825—1904), polygraphe, archiviste et historien français.
 Pierre Joseph Teissier (1864-1932), médecin français.
 Jean Teissier de Marguerittes, dit le colonel Lizé (1882-1958), résistant français, commandant des FFI de la Seine pendant la Libération de Paris.
 André Teissier du Cros (* 1937), ingénieur et économiste français
 Odette Teissier du Cros (1906—1997), ethnologue.

Patronyme français
Mathilde Teissier
Eric Teissier
Gilles Teissier
Michelle Teissier 
Monique Teissier